Cinco de Julio en espagnol signifie « cinq juillet » en français, et peut, à ce titre, désigner :

Toponymes

Cinco de Julio : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro ;
 Cinco de Julio : l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Caroní dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme